Alpuente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alpuente (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alpuente (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar